Хабахпашев — фамилия; имеет женскую форму Хабахпашева.
 Хабахпашев, Алексей Георгиевич (1920—2006) — российский физик, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1991).
 Хабахпашев, Артемий Александрович (1902—1987) — советский инженер, государственный деятель.